Ви́рхов () — фамилия:
 Вирхов, Ганс (1852—1940) — немецкий анатом, сын Рудольфа Вирхова.
 Вирхов, Рудольф (1821—1902) — немецкий учёный и политический деятель.

См. также 
 Вирхов — кратер на Луне.